Котчандпур:
 Котчандпур — город на западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга. 
 Котчандпур — подокруг на западе Бангладеш, входит в округ Дженайда.